Кадара́ш () — исследовательский центр ядерной энергетики, расположенный в департаменте Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный берег, на юге Франции. Был создан в 1959 году Комиссариатом атомной энергетики.

Расположение 
Расположен в 60 км северо-восточнее Марселя.

География 
Кадараш занимает площадь 1625 га, расположен в месте впадения реки Вердон в Дюранс, на территории коммуны Сен-Поль-ле-Дюранс (), департамент Буш-дю-Рон.

ITER 

Кадараш был выбран местом для создания экспериментального термоядерного реактора ITER на заседании министров шести стран-участниц проекта в Москве 28 июня 2005 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов долларов (на старте проекта, когда ожидалось запустить реактор в 2016 году, эта стоимость оценивалась в 5 миллиардов евро; на 2018 год: запуск отодвинулся до 2025 года, а стоимость составит 19 миллиардов евро), причём страны-участницы намерены совместно финансировать строительство. В частности, Россия взяла на себя обязательства в рамках проекта ИТЭР наладить в РФ производство сверхпроводящих материалов. Самый значительный финансовый вклад в проект внесет Франция, на территории которой будет размещён реактор.

Страны-участницы 
 Страны ЕС (выступают как единое целое)
 Индия
 Китай
 Республика Корея
 Россия и Казахстан
 США (до 1996 года, не участвовали в проекте до 2003 года)
 Канада
 Япония

Информация об энергоблоках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт центра 
 BBC News статья о создании центра 

Исследовательские центры
Атомные электростанции Франции